Istwert steht für:
 momentan gemessener Wert, siehe Regelgröße
 Messgröße bei der Passung